Hierba del alacrán puede referirse a:
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides;
 el nombre común de la planta Heliotropium europaeum; o
 el nombre común de la planta '''''Scorpiurus muricatus.